Tossal de Sant Quiri (Sarroca de Bellera), muntanya del terme municipal de Sarroca de Bellera (Pallars Jussà)
 Tossal de Sant Quiri (Pobellà i Ancs), cim entre la Torre de Cabdella (Pallars Jussà) i Baix Pallars (Pallars Sobirà)